bula − element skoczni narciarskiej
 bula − forma ukształtowania terenu
 bula − kula do petanki
 Bula - miasto w Gwinei Bissau
 Bronisław Bula − polski piłkarz, reprezentant kraju
 IL Bula − fidżyjski krykiecista